L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 10 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Adrian Mannarino remporte l'épreuve en simple, Dominic Inglot et Austin Krajicek celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Mackenzie McDonald, du Bulgare Grigor Dimitrov et du Moldave Radu Albot.

Lauréats 
Adrian Mannarino remporte le premier titre ATP de sa carrière en s'imposant en finale contre l'Australien Jordan Thompson.

En double, Dominic Inglot et Austin Krajicek s'imposent en finale face à Marcus Daniell et Wesley Koolhof. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2019
Tennis en juin 2019